Jako trať 252 jsou v jízdním řádu pro cestující společně uvedeny tyto úseky železničních tratí:
 úsek Šakvice–Břeclav trati Břeclav–Brno
 trať Břeclav–Kúty

252